Přibram oder Příbram bezeichnet:

 Příbram, Stadt in Böhmen
 Okres Příbram, Bezirk in Böhmen
 Příbram na Moravě, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Příbram, Ortsteil von Verneřice, Okres Děčín
 Uhelná Příbram, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Přibram (Meteorit), Meteorit
 (9884) Příbram, Asteroid
 1. FK Příbram, Fußballklub

Pribram oder Přibram ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Přibram (1841–1912), österreichischer Internist
 Alfred Francis Přibram (1859–1942), österreichisch-englischer Historiker
 Bruno Oskar Pribram (auch Přibram; 1887–1940), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer
 Egon Ewald Pribram (1885–1963), österreichischer Arzt
 Ernst August Pribram (1879–1940), österreichischer Pathologe, Biochemiker und Hochschullehrer
 Hugo Přibram (1881–1943), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer

 Otto Přibram (1844–1917), deutschsprachiger Jurist und Präsident der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt in Prag
 Richard Pribram (1847–1928), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Přibram (Familie) (auch Přibram oder Przibram), aus Prag stammende österreichische Familie
 Przibram